Телегино — название населённых пунктов в России:

 Телегино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Телегино — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Телегино — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Телегино — посёлок при станции в Елецком районе Липецкой области.
 Телегино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Телегино — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Телегино — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Телегино — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Телегино — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Телегино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Телегино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.